Одарченко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Одарченко, Иван Степанович (1926—2013) — гвардии рядовой Советской армии, участник Великой Отечественной войны. Прообраз памятника Воину-освободителю, который установлен в Берлине.